Cremonini ist der Familienname folgender Personen:

 Leonardo Cremonini (1925–2010), italienischer Maler 

Cremonini bezeichnet:
 Cremonini (Unternehmen), ein italienisches Unternehmen der Fleischindustrie